

Presentación previa 
Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana eran ellos defensores del título, Sonchat Ratiwatana decidió no participar este año.

Marin Draganja y Tomislav Draganja ganaron el título tras derrotar en la final Joris De Loore y Luke Saville.

Cabeza de serie

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (Semifinales)
  Peng Hsien-yin /  Sanchai Ratiwatana (Primera ronda)

<ol start=3>
  Alex Bolt /  Andrew Whittington ''()
  Wu Di /  Yi Chu-huan ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Yokohama 2017